Foersom är ett danskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Christen Martin Foersom (1794–1850), dansk skådespelare
 Frederik Foersom (1805–1854), dansk komponist och organist 
 Johannes Foersom (född 1947), dansk möbelformgivare
 Peter Foersom (1777–1817), dansk skådespelare
 Peter Christian Foersom (1769–1856), dansk komponist och organist

Danska efternamn